Die National Bank Financial Group International 2010 fanden vom 1. bis 6. März 2010 in Montreal, Kanada erstmals statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Kategorie 4 Star. Es war mit 40.000 US-Dollar dotiert.
 
Turniersieger wurde Laurens Jan Anjema, der im Endspiel Daryl Selby mit 11:9, 11:8 und 11:1 bezwang.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Maxym Leclair einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2009/10
2010